Assa peut désigner :

Toponyme 
 Assa, une rivière du Kirghizistan ;
 dans la province d'Assa-Zag, au Maroc :
 Assa, une municipalité ;
 Ksar Assa, un village fortifié ;
 Assa, un village du Cameroun.

Autres 
 un genre d'amphibien qui ne contient qu'une seule espèce : Assa darlingtoni ;
 Assa, un prénom féminin ;
 le peuple Assa, du nord de la Tanzanie ;
 Assa, un film de 1987 réalisé par Sergei Solovyov ;
 Assa Abloy, une entreprise internationale spécialisée dans la serrure et le cylindre ;
 Assa Abloy Côte Picarde, une entreprise française du groupe Assa Abloy spécialisée dans la serrure, le cylindre et de la porte blindée.

Homonymie de toponyme